Jméno a příjmení Jan Zapletal má více nositelů:

 Jan Zapletal (* 1948) – český politik ČSSD
 Jan Zapletal (poslanec Říšského sněmu) (1799–1884) – český politik, v r. 1848 poslanec Říšského sněmu
 Jan Zapletal (malíř) (1840–1891) – český malíř a restaurátor